Mullaghmore est le nom porté par plusieurs lieux : 
 le village irlandais de Mullaghmore (Comté de Sligo)
 le village irlandais de Mullaghmore (Comté de Clare) 
 une banlieue de la ville nord-irlandaise Omagh
 la montagne Mullaghmore en Irlande du Nord
 le bailliage Mullaghmore (Comté de Down)
 le bailliage Mullaghmore (Comté de Armagh)
 le bailliage Mullaghmore (Comté de Fermanagh)
 le bailliage Mullaghmore (Comté de Londonderry)

Homonymie de toponyme